Wasa – circoscrizione della Tanzania
 Lingua wasa (codice ISO 639-3 wss)
 Stazione di ricerca Wasa – base antartica svedese
 Wasa - marchio commerciale dell'azienda alimentare svedese Wasabröd

Pagine correlate 
 Vasa